«Динамо» Вране () — сербский футбольный клуб из города Вране в Пчиньском округе центральной Сербии. Клуб основан 24 января 1947 года, домашние матчи проводит на стадионе «Юмко», вмещающем 5 000 зрителей. В сезоне 2018/2019 команда выступала в Суперлиге, где заняла 14 место и вылетела Первую лигу.

Статистика сезонов

Известные игроки 

  Деян Стефанович

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Первой лиги 
 Профиль клуба на Srbijafudbal.net 

Футбольные клубы Сербии